Pierre Lagarde ou Pierre de Lagarde peut désigner :
 Pierre Lagarde (1853-1910), peintre français ;
 Pierre Lagarde (1903-1959), écrivain français ;
 Léopold Pierre Lagarde (1920-1992), écrivain occitan, sous le nom de Pèire Lagarda ;
 Pierre de Lagarde (1932-2022), historien et réalisateur français.